Il tabellone singolare femminile del Queensland Open 1991, torneo di tennis che faceva parte del WTA Tour nell'ambito del WTA Tour 1991, è stato vinto da Helena Suková (tds n. 2). In finale ha sconfitto Akiko Kijimuta con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie

  Jana Novotná (terzo turno)
  Helena Suková (campionessa)
  Barbara Paulus (secondo turno)
  Judith Wiesner (quarti di finale)
  Sabine Appelmans (quarti di finale)
  Claudia Porwik (terzo turno)
  Gretchen Magers (terzo turno)
  Catarina Lindqvist (secondo turno)

  Rachel McQuillan (quarti di finale)
  Julie Halard-Decugis (terzo turno)
  Patty Fendick (primo turno)
  Brenda Schultz (primo turno)
  Sabine Hack (primo turno)
  Nicole Bradtke (secondo turno)
  Veronika Martinek (secondo turno)
  Natalija Medvedjeva (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 
 

Queensland Open 1991